La República Dominicana ha participado en los Juegos Panamericanos desde su realización en 1955. La República Dominicana ha sido sede de los Juegos Panamericanos de 2003, realizados en la ciudad de Santo Domingo. El país está representado en los juegos por el Comité Olímpico Dominicano.

Medallero

Medallas

Medallas por deporte 
La siguiente tabla muestra las medallas obtenidas por deporte, ordenadas por preseas de oro, plata y bronce.
<center>

Véase también 
 Medallero histórico de los Juegos Panamericanos
 República Dominicana en los Juegos Olímpicos

Países en los Juegos Panamericanos